Yerba doncella puede referirse a:
El nombre común de la planta Prunella laciniata;
El nombre común de la planta Vinca major; o
El nombre común de la planta '''''Vinca minor.